James Smithson (c. 1765 - 27 de mayo de 1829) fue un mineralogista y químico británico conocido por haber dejado un legado en su testamento a los Estados Unidos de América, que se utilizó inicialmente para financiar el Instituto Smithsoniano.

Biografía 
No se sabe mucho sobre la vida de Smithson: sus colecciones científicas, cuadernos, diarios y correspondencia se perdieron en un incendio que destruyó el edificio del Instituto Smithsoniano en 1865. Solo se salvaron del fuego los 213 volúmenes de su biblioteca y algunos escritos personales.

Smithson nació hacia 1765 en París, Francia, hijo ilegítimo no reconocido de un terrateniente inglés, Sir Hugh Smithson, cuarto barón de Stanwick (norte de Yorkshire), que posteriormente cambió su nombre por el de Hugh Percy, y se convirtió en el 1º Duque de Northumberland, Orden de la Jarretera; y de Elizabeth Hungerford Keate Macie.

Su madre era la viuda de James Macie, un hombre rico de Weston, Bath. Dada su condición de hijo ilegítimo, nació en secreto en París, por lo que recibió un nombre francés: Jacques-Louis Macie (posteriormente modificado a James Louis Macie). Después de la muerte de sus padres, cambió su apellido por el de Smithson, el apellido de su padre biológico.

Fue educado en Inglaterra, naturalizándose británico. En 1766, su madre se convirtió en heredera de la familia Hungerford de Studley, donde había residido su hermano hasta su muerte. Su controvertido padrastro, John Marshe Dickinson (también conocido como Dickenson) de Dunstable murió en 1771. Smithson se inscribió en el Pembroke College (Oxford) en 1782 y se graduó en 1786, obteniendo más adelante su maestría en artes. Por parte de la familia de su madre, era primo del poeta George Keate.

Smithson fue nómada en su estilo de vida, viajando a través de Europa. Como estudiante, en 1784, participó en una expedición geológica con Barthélemy Faujas de Saint-Fond, William Thornton y Paolo Andreani a Escocia y las Islas Hébridas. Fue testigo de la Revolución francesa mientras residía en París. En agosto de 1807, Smithson se convirtió en prisionero durante las Guerras Napoleónicas mientras se encontraba Tönning, una ciudad del norte de Alemania. Pudo trasladarse a Hamburgo, donde fue de nuevo encarcelado, ahora por los franceses. Al año siguiente escribió a Joseph Banks y le pidió que usara su influencia para ayudar a liberarle. Los mediadores tuvieron éxito y Smithson volvió a Inglaterra. Nunca se casó ni tuvo hijos. La riqueza de Smithson procedía del reparto de la herencia de su madre con su medio hermano, el Coronel Henry Louis Dickenson.

Carrera científica 

Smithson dedicó su vida a investigar el mundo natural, visitando Florencia, París, Sajonia, y los Alpes suizos para encontrar los cristales y los minerales con los que podría realizar sus experimentos - procediendo a su solución, moliéndolos, sometiéndolos a la llama e incluso masticándolos y oliéndolos - para descubrir y clasificar sus propiedades elementales. En 1802, demostró que algunos minerales de zinc eran carbonato y no óxido de zinc, como se pensaba anteriormente. Uno de ellos, el espato de zinc (ZnCO3), fue rebautizado como smithsonita a título póstumo en su honor en 1832 por un científico francés. La smithsonita constituía la principal fuente de zinc hasta la década de 1880. Smithson también inventó el término de silicato.

Publicó al menos 27 documentos sobre química, geología y mineralogía en revistas científicas. Sus temas incluyen asuntos muy variados, como la composición química de las lágrimas humanas, la forma cristalina del hielo, o un método mejorado para hacer el café. Conoció a los principales científicos de su época, incluyendo al matemático, físico y astrónomo francés François Arago, a Sir Joseph Banks, a Henry Cavendish, al geólogo aficionado escocés James Hutton, al químico irlandés Richard Kirwan, a Antoine Lavoisier y a Joseph Priestley.

Fue propuesto a la Royal Society por Henry Cavendish, siendo nombrado miembro el 26 de abril de 1787. Sus escritos se conservan en los archivos de la Institución Smithsoniana.

La conexión Smithsoniana 
Hábil inversionista, Smithson amasó una fortuna durante su vida. A su muerte, Smithson le dejó su fortuna a su sobrino, Henry James Dickinson, hijo de su hermano que había muerto en 1820. Smithson le hizo cambiar su nombre a Hungerford a mediados de la década de 1820 y en su testamento estipulaba que si su sobrino moría sin hijos legítimos o ilegítimos, el dinero debería ir "a los Estados Unidos de América, para fundar en Washington un establecimiento para el fomento y la difusión del conocimiento entre los hombres."

El sobrino, Henry Hungerford (el soi disant Barón Eunice de la Batut), murió sin herederos en 1835, y el legado de Smithson fue aceptado en 1836 por el Congreso de los Estados Unidos. Una demanda presentada en Gran Bretaña contra el testamento, se decidió en favor de los EE. UU. en 1838 y 11 cajas que contenían 104.960 monedas de oro, fueron enviadas a Filadelfia, donde se acuñaron en la ceca en monedas estadounidenses por valor 508.318 dólares. Hubo una gran controversia acerca de cómo cumplir las condiciones de la herencia, y hasta 1846 no se fundó el Instituto Smithsoniano.

Smithson nunca había estado en los Estados Unidos, y el motivo de la donación específica es desconocido. Existe una tradición de referencias dentro de la familia Percy (actuales descendientes), por la que se debería fundar una institución que durase más que la dinastía de su padre.

El 18 de septiembre de 1965, en el año del bicentenario del nacimiento de Smithson, el Instituto Smithsoniano otorgó a la Royal Society una medalla de oro de 14 quilates con el busto de Smithson mirando hacia la izquierda.

Ancestros

Eponimia 
 El Instituto Smithsoniano, conocida institución cultural fundada gracias a su legado.
 La smithsonita, un mineral de zinc.
 El cráter lunar Smithson lleva este nombre en su memoria.
 El asteroide (3773) Smithsonian, en referencia a la institución que fundó.

Véase también 
 Instituto Smithsoniano
 Smithsonita
 Casa de Percy

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 . Retrieved 18 June 2007

Enlaces externos 

 
 The Life of James Smithson, from the website of America's Smithsonian, an exhibition celebrating the 150th anniversary of the Smithsonian Institution
 James Smithson & the Founding of the Smithsonian , from the Smithsonian Institution Archives
 The Library of James Smithson en LibraryThing, compiled by Smithsonian Institution Libraries
 The Library of James Smithson from Smithsonian Institution Libraries

Científicos de París
Alumnado de la Universidad de Oxford
Químicos de Inglaterra del siglo XVIII
Químicos de Inglaterra del siglo XIX
Mineralogistas del Reino Unido
Alumnado del Pembroke College (Oxford)
Miembros de la Royal Society
Smithsonian Institution
Nacidos en París
Fallecidos en Génova